Neferkare, faraó de la dinastia II de l'Antic Egipte.
 Neferkare II, faraó de la dinastia VII segons la llista d'Abidos.
 Neferkare III, rei de la dinastia d'Herakleòpolis (Dinastia IX).
 Neferkare III Nebi, faraó de la Dinastia VII.
 Neferkare IV Khendu, faraó de la dinastia VII.
 Neferkare V o Neferka Tereru, faraó de la dinastia VII.
 Neferkare VI o Neferkare Pepisneb, faraó de la dinastia VII o VIII de l'antic Egipte.
 Neferkare Ankhtify o simplement Ankhtify, faraó de la dinastia IX, probablement un usurpador o regent.
 Neferkare Akhtoy, faraó de la dinastia IX.